Гарри Фаулер Ли (, 24 января 1855 — 29 мая 1917) — канадский и американский шахматист, журналист и шахматный функционер.

Биография 
Был заметной фигурой в шахматной жизни Чикаго начала XX в. Состоял в Чикагском шахматно-шашечном клубе. Был редактором шахматного отдела газеты «Chicago Tribune» (1912—1917 гг.). Занимался судейством соревнований Западной шахматной ассоциации. Был секретарем Западной шахматной ассоциации.

Как шахматист-практик наиболее известен по выступлениям в соревнованиях организации, в которой он сам работал. В 1906 г. в чемпионате Западной шахматной ассоциации (открытом чемпионате США), проходившем в Чикаго, он разделил 1—3 места с Дж. Вольбрехтом и чемпионом Канады М. Смитом. По итогам дополнительного соревнования занял 3-е место, повторив свой успех годичной давности (в 1905 г. он уже завоевывал бронзовую медаль чемпионата). В 1908 г. он стал серебряным призером аналогичного соревнования.

Состоял в Юридическом обществе Верхней Канады. Позже переехал в США. Согласно некрологу, более 40 лет работал судебным репортером.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Ф. Ли в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Ф. Ли на сайте 365Chess (инициалы шахматиста указаны с ошибкой)
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры